Евгений Скибинский () — российский архитектор XIX — начала XX века, известный своими постройками в городе Баку.

Биография 
Евгений Яковлевич Скибинский родился в 1858 году в городе Шемаха. В 1859 году сильное землетрясение практически разрушило город, из-за чего семья Скибинских переехала в Баку, новый центр губернии. В 1886 году Скибинский окончил Петербургскую академию художеств и начал свою трудовую деятельность в Бакинской городской управе в качестве техника.

С 1896 года Евгений Скибинский преподавал в Бакинском техническом училище. Значительную часть построек Скибинского составляют одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные жилые дома для чиновников, купцов и богатых мастеров. До 1900 года Скибинский разработал более 250 проектов, стиль который был в основном классическим.

В своих проектах Скибинский, как и его современники, использовал мотивы восточной архитектуры, но в отличие от Иосифа Гославского, применявшего в залах дворца Тагиева (ныне — здание Музея истории Азербайджана) арабскую архитектуру Кордовского халифата и Магриба, и Казимира Скуревича, сочетавшего восточную и западную архитектуру, Скибинский в использовал традиции местного средневекового зодчества Баку и Апшерона.

Первым же значительным зданием, построенным по проекту Скибинского считается особняк Ага-Балы Гулиева на улице Персидской (ныне улица Муртуза Мухтарова, 24), построенный в 1899 году (ныне это здание Союза архитекторов Азербайджана) под влиянием архитектуры дворца ширваншахов в Баку. Скибинский стал единственным архитектором дореволюционного периода, который обратился к старинной архитектуре Баку. Также Скибинский принимал участие в постройке здания Бакинского железнодорожного вокзала 1883 года.

Память 
В 2019 году на одном из зданий на улице Польских архитекторов в Баку была установлена мемориальная доска, в посвящённая Скибинскому и другим архитекторам польского происхождения.

Постройки и проекты

Примечания

Литература

Внешние ссылки 

 Особняк Ага Балы Гулиева по проекту Скибинского, на фильме с дрона.

Архитекторы Баку
Архитекторы Российской империи